Кортни Энн Гиббс-Мокароу (в девичестве Гиббс; ; род. 20 августа 1966 года) — американская актриса, модель и победительница Мисс США 1988.

Биография 
Родилась в семье Чарльза Гейлорд Гиббс и Сюзан Экардт-Гиббс.

Мисс США 
Представляла штат Техас на национальном конкурсе красоты Мисс США в 1988 году, где стала победительницей. И четвёртой из пяти представительниц штата Texas, завоевавшая этот титул.

Участвовала на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная 1988, стала первой в предварительном конкурсе, первой в полуфинальном интервью, восьмой в выходе купальников и шестой в выходе вечерних платьев, завершив конкурс восьмой.

После конкурсов красоты 
Вышла замуж за звезду телесериала Другой мир — Тома Эплина. 

Сыграла роль помощник окружного прокурора Гален Хендерсон в американской мыльной опере Все мои дети.

В 1999 году, вышла во второй раз. Нa этот раз её мужем стал Даллаский бизнесмен Кевин Макароу. В браке родился сын — Грейсон, и дочь — Эвелин.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Miss USA official website

Мисс США
Фотомодели США